La Heya Yamahibiki (山響部屋 Yamahibiki-beya) es una residencia donde vive y entrena un grupo de luchadores de sumo, la cual hace parte del grupo Dewanoumi. Fue formada en 1985 bajo el nombre de Heya Kitanoumi por el antiguo yokozuna Kitanoumi, quien se separó de la heya Mihogaseki. En 2006, la heya Hatachiyama fue absorbida por Yamahibiki después de que su oyakata, el antiguo ōzeki Hokuten'yū, muriese debido a un cáncer de riñón. En 2010, la heya Kise también fue absorbida luego de que su oyakata, el antiguo Maegashira Higonoumi, fuese obligado a cerrarla por estar implicado en la venta de entradas de los basho (torneos) a miembros de la yakuza. Como resultado de esta unión, Yamahibiki quedó con 46 luchadores en sus filas, haciéndola en su tiempo la heya más grande. Fue la primera en contar con más de 40 luchadores desde que lo hiciera la heya Futagoyama en 1998. Debido a lo anterior, la heya tuvo varios problemas para acomodar a tantas personas y en consecuencia, Kise fue restablecida, con todos sus miembros y con los novatos Jōkōryū and Sasanoyama, en abril de 2012.

Kitanoumi oyakata murió el 20 de noviembre de 2015 debido a un cáncer colorrectal y a un fallo multiorgánico. El antiguo maegashira Ganyū, quien había actuado como entrenador pasó a tomar el control y se convirtió en oyakata. La heya fue renombrada de Kitanoumi a Yamahibiki, ya que el nombre de "Kitanoumi" no podía ser usado gracias a su estatus de ichidai-toshiyori, un privilegio entregado por la Asociación de Sumo Japonesa a los más exitosos luchadores cuando estos se convierten en maestros de una heya. En este, su nombre de oyakata solo podrá ser usado una sola vez y no podrá ser heredado a nadie nunca. Este beneficio le fue concedido a Kitanoumi, Taihō y Takanohana. También le fue ofrecido a Chiyonofuji, pero este lo rechazó.

Para enero de 2019, la heya contaba con doce luchadores. Después de la degradación de Kitataiki en julio de 2017 y de Kitaharima en septiembre del mismo año, la heya se quedó sin sekitori, algo que no ocurría desde mayo de 2003

Acuerdos para la elección del shikona 
Algunos luchadores de la heya eligen nombres de ring o Shikona que empiezan con el carácter (北 - kita, hoku) que tiene como significado "norte", como muestra de respeto al antiguo yokozuna y oyakata Kitanoumi. Algunos ejemplos son Kitaharima, Kitataiki y Hokuseikai.

Oyakatas 

 2015@–presente: Yamahibiki Kenji (riji, antiguo maegashira Ganyū)
 1985-2015: Kitanoumi (rijichō, el 55.º yokozuna)

Entrenadores 

 Onogawa Akeyoshi (toshiyori, antiguo maegashira Kitataiki)

Luchadores activos destacados 

 Kataharima (mejor rango maegashira)
 Nionoumi (mejor rango maegashira)

Luchadores antiguos destacados 

 Hakurozan (antiguo maegashira)
 Kitazakura (antiguo maegashira)
 Kiyoseumi (antiguo maegashira)
 Kitataiki (antiguo maegashira)
 Ōrora (antiguo makushita)

Jueces 

 Kimura Kankurō (jūryō gyōji, nombre real Yoshimi Nakamura)

Acomodadores 

 Tasuke (jūryō yobidashi, nombre real Taisuke Kominami)
 Sōichi (makushita yobidashi, nombre real Sōichi Takahashi)
 Hiromasa (jonokuchi yobidashi, nombre real Hiromasa Nakamura)

Estilista 

 Tokoasa (1.ª clase tokoyama)

Ubicación y acceso 
Tokio, distrito Kōtō, Kiyosumi 2-10-11.

Se encuentra a 3 minutos caminando desde la estación Kiyosumi-shirakawa de la Línea Hanzōmon y la Línea Toei Ōedo.

Véase también 
Glosario de términos de sumo

Luchadores de sumo en activo

Enlaces externos 
 Perfil de la heya Yamahibiki en la página de la Asociación de Sumo Japonesa
 Artículo de la heya Kitanoumi 
 Página web

Referencias 

Sumo